European Open 1992 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в 1992 году (сезон 1991/92) в Тонгерене, Бельгия. Победителем турнира стал Джимми Уайт, обыгравший в финале Марка Джонстона-Аллена со счётом 9:3.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

European Open
1992 год в снукере